Hörner bzw. Hoerner ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Hörner (1941–2014), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Fernand Hörner (* 1974), deutscher Medienwissenschaftler
 Franz Hörner (1882–1944), deutscher Automobilrennfahrer
 Friedrich Hörner (1877–1954), deutscher Kommunalpolitiker
 Friedrich Ludwig Hörner (1790–1846), württembergischer Oberamtmann und Landtagsabgeordneter
 Germaine Hoerner (1905–1972), französische Opernsängerin (Sopran)
 Hadwig Hörner (1927–2019), deutsche klassische Philologin
 Hanna von Hoerner (1942–2014), deutsche Astrophysikerin

 Hans-Peter Hörner (* 1951), deutscher Politiker
 Herbert von Hoerner (1884–1946), deutschbaltischer Schriftsteller und Maler
 Hugo Hoerner (1851–nach 1923), deutscher Reichsgerichtsrat
 Ina Hoerner (* vor 1981), deutsche Publizistin
 Johann Georg Hörner (1785–1873), deutscher Bürgermeister, Sozialreformer und Revolutionär
 Jürgen Hörner (1965–2020), deutscher Medienmanager
 Karl Hermann von Hörner (1809–1880), württembergischer Politiker und Oberamtmann
 Ludwig Hoerner (1919–2015), deutscher Fotograf und Autor sowie Stadtgeschichts- und Gewerbegeschichtsforscher
 Oliver Hörner (* 1967), deutscher Schauspieler
 Otto Hörner (1884–1945), deutscher Träger der Auszeichnung Gerechter unter den Völkern
 Otto Friedrich Hörner (1746–1781), deutscher evangelischer Pfarrer und Schriftsteller 
 Rainer Müller-Hörner (* 1967), deutscher Triathlet
 Sebastian von Hoerner (1919–2003), deutscher Astrophysiker
 Sigrid Hoerner, deutsche Regisseurin und Filmproduzentin
 Silke Hörner (* 1965), deutsche Schwimmsportlerin
 Stephan Hörner (* 1958), deutscher Musikwissenschaftler
 Suse von Hoerner-Heintze (1890–1978), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Hörner (* 1966), deutscher Unternehmer und Autor
 Unda Hörner (* 1961), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch
 Blaue Hörner, literarische Gruppe
 Hörner von Hittim, Berg in Palästina
 Horn
 Büffelhörner